{{Кинематографист
 |имя                  = Оливия Коул
 |оригинал имени       = Olivia Cole
 |изображение          = Olivia Cole (cropped).JPG
 |описание изображения = Оливия Коул в 1977 году
 |имя при рождении     = Оливия Карлина КоулOlivia Carlena Cole
 |профессия            = 
 |годы активности      = 1969—1995, 2008, 2011
}}
Оливия Коул (;  — ) — американская актриса.

Коул родилась в Мемфисе, штат Теннесси и впервые появилась на экране в 1969 году с ролью в мыльной опере «Направляющий свет». Её наибольшим успехом стала роль в мини-сериале 1977 года «Корни», которая принесла ей премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или фильме. Коул тогда вошла в историю как первый номинант и лауреат премии  в данной категории. Она получила ещё одну номинацию на награду, уже в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме», за роль в ещё одном крупном мини-сериале «Закулисье Белого дома» в 1979 году.

Коул за свою карьеру сыграла три десятка ролей на экране. Она снялась в нескольких недолго просуществовавших ситкомах, но наибольшего успеха добилась благодаря ролям в различных исторических мини-сериалах. На большом экране она сыграла роли второго плана в фильмах «Герои» (1977), «Возвращение домой» (1978), «Ну и герой» (1982), «Крупные специалисты» (1987) и «Первое воскресенье» (2008). Помимо этого она появилась во многих бродвейских пьесах начиная с семидесятых.

 Фильмография 
 Направляющий свет (1969—1971)
 Корни (мини-сериал, 1977)
 Герои (1977)
 Szysznyk (15 эпизодов, 1977—1978)
 Возвращение домой (1978)
 Закулисье Белого дома (мини-сериал, 1979)
 Ну и герой (1982)
 Report to Murphy (6 эпизодов, 1982)
 Кое-что про Амелию (1984)
 Север и Юг (мини-сериал, 1985)
 Крупные специалисты (1987)
 Женщины поместья Брюстер (мини-сериал,1989)
 Brewster Place'' (11 эпизодов, 1990)
 Первое воскресенье (2008)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Хантерского колледжа
Выпускники Бард-колледжа
Киноактрисы США